February (englisch für Februar) ist:

 February (2003), thailändischer Spielfilm von Yuthlert Sippapak
 February, Originaltitel von Die Tochter des Teufels, US-amerikanischer Spielfilm von Oz Perkins aus dem Jahr 2015

February ist der Name folgender Personen:
 Basil February (1944–1968), südafrikanischer Freiheitskämpfer und Apartheidgegner
 Jesse Nikki February (* 1997), südafrikanische Schachspielerin
 Jody February (* 1996), südafrikanischer Fußballtorhüter
 Tommy February, Pseudonym der japanischen Musikerin Tomoko Kawase (* 1975)